L'Héritier est la quatorzième histoire de la série Les Krostons de Paul Deliège. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis en album en 1984.

Univers

Synopsis

Personnages

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire des Krostons
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1983
Album de bande dessinée sorti en 1984
Album Dupuis